Долинский — фамилия и топоним:

Персоны 
 Долинский, Александр Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7408; 12 января 1846.
 Долинский, Анатолий Андреевич (1931—2022) — советский и украинский учёный в области теплоэнергетики, тепломассообмена и теплотехнологий, организатор науки, академик НАНУ.
 Долинский, Владимир Абрамович (род. 1944) — советский и российский актёр, телеведущий.
 Долинский, Даниил Маркович (1925—2009) — русский советский журналист, поэт, переводчик и редактор, военный корреспондент.
 Долинский, Евгений Гаврилович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 9 сентября 1915.
 Долинский, Егор Яковлевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6703; 3 декабря 1842.
 Долинский, Иван Николаевич (род. 1921) — канадский поэт украинского происхождения.
 Долинский, Иосиф Львович (Лейбович) (1900—1983) — советский киновед и преподаватель.
 Долинский, Люциан Петрович (1942—2014) — советский и российский художник, скульптор.
 Долинский, Милан (род. 1935) — чехословацкий футболист.
 Долинский, Михаил Зиновьевич (1930—2007) — советский искусствовед, киновед.
 Долинский, Роман (1899—1961) — украинский военный деятель-коллаборационист, подполковник 14 гренадерской дивизии СС «Галичина».
 Долинский, Сергей Андреевич (1920—1993) — Герой Советского Союза.
 Долинский, Федосей Степанович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6477; 5 декабря 1841.
  (род. 1969) — директор Украинского еврейского комитета.
 Долинский, Эммануил Давидович (1914—1986) — советский инженер-технолог, лауреат Ленинской премии.
 Ник. Долинский — псевдоним журналиста Николая Васильевича Прозина (1836—1898).

География 
 Долинский район — территориально-административная единица в составе Ивано-Франковской области Украины.
 Городской округ «Долинский» — муниципальное образование в Сахалинской области.
 Долинский — село в Грозненском районе Чеченской республики.
 Долинский — ботанический заказник общегосударственного значения. Расположен в Ананьевском районе Одесской области, вблизи села Долинское.